Azuqueca puede referirse a:

 Azuqueca de Henares, municipio español en la provincia de Guadalajara.
 Azuqueca, nombre común del arbusto Daphne gnidium.

Arabismos